Charlton Athletic FC (celým názvem: Charlton Athletic Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v jihovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1905. Hraje ve třetí nejvyšší anglické soutěži EFL League One. Klubové barvy jsou červená, bílá a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu The Valley s kapacitou 27 111 diváků.

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1946/47
 Kent Senior Cup ( 3× )
 1994/95, 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1946/47
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 2006/07
 EFL Trophy
 Semifinále (Jih): 2010/11

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1919–1920: Kent Football League (Division One)
 1920–1921: Southern Football League (English Section)
 1921–1929: Football League Third Division South
 1929–1933: Football League Second Division
 1933–1935: Football League Third Division South
 1935–1936: Football League Second Division
 1936–1957: Football League First Division
 1957–1972: Football League Second Division
 1972–1975: Football League Third Division
 1975–1980: Football League Second Division
 1980–1981: Football League Third Division
 1981–1986: Football League Second Division
 1986–1990: Football League First Division
 1990–1992: Football League Second Division
 1992–1998: Football League First Division
 1998–1999: Premier League
 1999–2000: Football League First Division
 2000–2007: Premier League
 2007–2009: Football League Championship
 2009–2012: Football League One
 2012–2016: Football League Championship
 2016–2019: English Football League One
 2019– : Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1905
Fotbalové kluby v Londýně